Haring ist der Familienname folgender Personen:
 Chris Haring (* 1970), österreichischer Tänzer und Choreograf
 Claus Haring (1926–2016), deutscher Psychiater
 Franz Jaindl-Haring (1895–1944), österreichisch-deutscher Arbeiter und Opfer der NS-Kriegsjustiz
 Fritz Haring (1907–1990), deutscher Tierzüchter und Hochschullehrer
 Gabriele Haring (* 1965), österreichische Fernsehsprecherin
 Hanfried Haring (* 1941), deutscher Agrarwissenschaftler und Pferdesportfunktionär
 Jacobus Haring (1913–1989), niederländischer Schachkomponist
 Johann Haring (1867–1945), österreichischer Theologe
 John Haring (1739–1809), US-amerikanischer Politiker
 Josef Haring (* 1940), deutscher Ordensgeistlicher, emeritierter Bischof von Limoeiro do Norte
 Keith Haring (1958–1990), US-amerikanischer Künstler
 Peter Haring (* 1993), österreichischer Fußballspieler
 Robin Haring (* 1982), deutscher Epidemiologe und Autor
 Roswitha Haring (* 1960), deutsche Schriftstellerin
 Ruth Haring (1955–2018), US-amerikanische Schachspielerin

Haring ist der Name folgender Orte:
 Haring (Burgkirchen an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Burgkirchen an der Alz, Landkreis Altötting
 Haring (Riedering), Ortsteil der Gemeinde Riedering, Landkreis Rosenheim
 Haring (Gemeinde Floing), Ortsteil von Floing, Bezirk Weiz, Steiermark

Siehe auch:
 Haring-Blum-Zelle
 Häring
 Haringer
 Harring